Pyriculariopsis är ett släkte av svampar. Pyriculariopsis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pyriculariopsis